Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ABN AMRO World Tennis Tournament 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 konnten sich Matteo Viola, Ernests Gulbis, Daniel Brands und Matthias Bachinger qualifizieren. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Rotterdam

en:2013 ABN AMRO World Tennis Tournament – Singles#Qualifying